El término flaming puede referirse a:

 Flamer, mensaje insultante o provocador mandado por Internet. 

 Flaming, canción del grupo británico Pink Floyd.